Революционное правительство Республики Индонезия () — правительство, образованное в результате антисукарновского восстания индонезийской армии в 1958 году.

Причины и ход восстания 
К 1958 году внутри индонезийской армии шла борьба между различными группировками, часть из которых требовали предоставления автономии некоторым регионам страны, в частности Суматре. К моменту начала антиправительственного восстания не все из этих требований были выполнены.

15 февраля 1958 года подполковник Ахмад Хуссейн () в Букитингги объявил о создании Революционного правительства Республики Индонезия и о переходе к нему всей власти в стране. Возглавил правительство Шафруддин Правиранегара. Восставших поддержали местные правительства регионов Суматры:
 Dewan Banteng — правительство Центральной Суматры, возглавляемое подполковником Ахмадом Хуссейном.
 Dewan Gajah — правительство Восточной Суматры, возглавляемое полковником Маулуддином Симболоном (), главнокомандующим местными армейскими подразделениями на Суматре.
 Dewan Garuda — правительство Южной Суматры, возглавляемое подполковником Барлианом ().

Также мятежникам тайно помогало ЦРУ.

Правительство в Джакарте немедленно послало войска для подавления восстания, одновременно три его организатора были уволены из армии. Начальник штаба индонезийской армии Абдул Харис Насутион объявил о том, что территориальные армейские подразделения на Суматре переходят под его непосредственное командование. В мае 1958 года большая часть острова вновь перешла под контроль правительственных войск, правительственной армии досталось большое количество оружия, оставленного повстанцами. Отряды мятежников ушли в горы, перейдя к партизанской войне, которая продолжалась до октября 1961 года.

Примечания

Литература 
 

1958 год в Индонезии
Восстания в Индонезии